Prospect Heights es un barrio en el noroeste del condado de Brooklyn en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Las fronteras tradicionales son la avenida Flatbush hacia el oeste, avenida Atlantic hacia el norte, Eastern Parkway– empezando en Grand Army Plaza– hacia el sur, y Avenida de Washington al este. En la sección del norte de Alturas de Perspectiva es el Vanderbilt Patios de Raíl, construyó encima tan parte del Pacific Parque (anteriormente Patios Atlánticos) proyecto. El Barclays Center, casa del equipo de baloncesto de los Brooklyn Nets de la NBA y el NHL Nueva York Islanders, equipo de hockey sobre hielo, está localizado en el northwestern esquina del barrio en Pacific Parque en Flatbush y Avenidas Atlánticas.

Comparado a otra Brooklyn barrios, Alturas de Perspectiva es relativamente pequeñas y es notable para su diversidad cultural así como su árbol-tachó calles. Alturas de perspectiva ha visto cambios demográficos rápidos sobre la última década, y sus cambios están ejemplificados por una mezcla de edificios más viejos debajo reconstrucción, filas de clásicos @1890s brownstones, y lujo construido nuevamente condominios. El barrio está servido por el Departamento de Policía de la Nueva York 77.º Precinct.

Fronteras y uso de tierra 
A lo largo de la frontera del sur, Oriental Parkway, de Ejército Magnífico Plaza a Avenida de Washington es reminiscent de la milla de Museo de "Quinta Avenida" en Manhattan. Inmenso, opulent los edificios tachan el lado del norte del parkway, y el lado del sur presenta la Brooklyn Biblioteca Pública, Parque de Perspectiva del Monte (no para ser confundido con Parque de Perspectiva), la Brooklyn Jardín Botánico y la Brooklyn recientemente renovada Museo. A Alturas de Perspectiva' mentiras del norte Fort Greene, a su Parque de Perspectiva del sur, a su Pendiente de Parque del oeste, y a sus Alturas de Corona del este.

La porción de interior del barrio consiste mayoritariamente de brownstone-el estilo residencial rowhouse edificios, algunos construyeron tan temprano cuando 1890, a pesar de que algunos bloques, como Lincoln y St. Johns Sitio entre Underhill y Avenidas de Washington, incluye más grande multi-edificios de apartamento de la unidad. Un número de complejos de condominio nuevo es en construcción en muchas partes del barrio. Fábrica y panaderías difuntas los espacios tachan Pacific Calle de Vanderbilt Avenida a Carlton Avenida, y algunos recientemente han sido renovados y convertidos a lofts; todavía otros recientemente han sido adquiridos por desarrollador Bruce Ratner en anticipación de su Pacific proyecto de Parque. Recientemente, un número de estos tiene empezado para ser derribado. Ratner Ciudad de Bosque de la compañía Ratner ha planeado un desarrollo polémico arriba del barrio, los planes para el cual incluiría un #arena de baloncesto y alojamiento de lujo. Un upscale, vaso alto-aumentar el edificio residencial diseñado por el arquitecto Richard Meier y localizó fuera de Ejército Magnífico Plaza estuvo completado en 2008.

Cuando demanda para albergar dentro Alturas de Perspectiva aumentaron, algunos residentes de Alturas de Corona vinieron para considerar Avenida de Franklin la frontera occidental con Alturas de Perspectiva más que Avenida de Washington. Aun así, más los residentes continúan considerar Avenida de Washington la frontera, y Avenida de Washington queda la frontera oriental de Alturas de Perspectiva cuando reconocidos por medios de comunicación de Ciudad de Nueva York importantes como The New York Times, El Correo de Nueva York, y El Wall Street Journal.

Las Alturas "de Perspectiva del nombre" pueden ser localizadas tan lejos atrás cuando 1889 a una letra al editor publicado en la Brooklyn Águila, a pesar de que en aquel tiempo sea uno de varios nombres potenciales para el barrio aquello desde entonces ha venido para ser sabido tan Pendiente de Parque. La letra empezó por notar que "divierta para ver los intentos hicieron para fijar a un nombre para el rápidamente creciendo parte de Brooklyn Parque de Perspectiva cercana, acotado por Flatbush, Quinto y Novenas avenidas, Algunos llaman Aparque Pendiente, algún Lado de Cerro del Parque, algunas Alturas de Perspectiva y otros Cerro de Perspectiva..." Además, Alturas de Perspectiva una vez compartieron el nombre "Gowanus Alturas" con Parque de Perspectiva, Greenwood y Bahía Ridge.

Controversia 
En el tardío @2000s y temprano @2010s, el barrio controversia experimentada sobre un proyecto de desarrollo por desarrollador Bruce Ratner, inicialmente diseñado por el arquitecto Frank Gehry, para las porciones de Alturas de Perspectiva y Fort Greene sabidos como Pacific Parque (anteriormente Patios Atlánticos). Esto incluido la construcción de los Barclay Centro, un #arena para servir como casa nueva para el equipo de baloncesto de Redes de Brooklyn, así como albergando y espacio comercial en un grupo de edificios de aumento alto mucho más altos que el burgo está existiendo abajo-arquitectura de aumento. Un número de grupos comunitarios opposed el proyecto, reclamando abuso de los principios de ámbito eminente, entre otras preocupaciones. Seguidores del proyecto creído en su potencial para reinvigorating un unattractive espacio.

Demografía 
Basado en datos del 2010 Censo de Estados Unidos, la población de Alturas de Perspectiva era 19,849, un aumento de 194 (1.0%) del 19,655 contado en 2000. Cubriendo una área de 237.30 acres (96.03 ha), el barrio tuvo una densidad de población de 83.6 habitantes por acre (53,500/sq mi; 20,700/km²).

El maquillaje racial del barrio era 47.2% (9,359) Blanco, 30.1% (5,979) americano africano, 0.2% (34) americano Nativo, 6.6% (1,316) asiático, 0.1% (12) Pacific Islander, 0.5% (106) de otras carreras, y 3.9% (768) de dos o más carreras. Hispánico o Latino de cualquier carrera era 11.5% (2,275) de la población.

Un barrio étnico diverso en el @1910s a través del @1960s, combinando italiano, irlandés, judío, alemán, griego y residentes de yanqui, Alturas de Perspectiva es actualmente bien sabidos para su negro mixto y cultura blanca. Cada año el Desfile de Día indio Del oeste, el desfile anual más grande en Ciudad de Nueva York, sigue Oriental Parkway, empezando en Alturas de Corona y acabando en Ejército Magnífico Plaza en Alturas de Perspectiva. Durante los últimos treinta años, el barrio ha visto una afluencia de residentes nuevos, cada vez más jóvenes y blanco, quizás debido a precios de inmueble ligeramente más bajos que neighboring Pendiente de Parque. Una zona comercial próspera ha emergido a lo largo de Vanderbilt Avenida y Avenida de Washington, el cual desde entonces 2000 ha visto un surge en barras nuevas, restaurantes, y tiendas de especialidad, incluyendo Nueva York primer steampunk barra, boutique tiendas de vino, un restaurante abierto por Michelin-protagonizó chef Saul Bolton, y almacena enfatizar gourmet/artisanal mayonesa y helado.

El área tiene muchos Italianate y Neo-Grec rowhouses, y mucho del barrio ha sido designado una Ciudad de Nueva York distrito histórico. Las Alturas de Perspectiva el distrito Histórico cubre una área aproximadamente acotada por Flatbush Avenida, Sterling Sitio, Avenida de Washington, y St. Avenida de marcas, aunque una sección del distrito histórico extiende tan lejos al norte tan Pacific Calle. Esté listado en el Registro Nacional de Sitios Históricos en 1983. El distrito estuvo designado por la Comisión de Preservación de Hitos de ciudad el 23 de junio de 2009 y aprobado por el Ayuntamiento de Nueva York el 17 de septiembre de 2009. Es el quinto distrito histórico más grande en Ciudad de Nueva York.

La co-catedral de San José de la Diócesis de Brooklyn, construida en 1912 en estilo Colonial español, está localizada en 856 Pacific Calle entre Vanderbilt y Underhill Avenidas en Alturas de Perspectiva.

El barrio es también notable para su verja de calle inusual. El plan de calle original estuvo basado a Lenape caminos indios y las fronteras de granjas holandesas. En 1839, esto era redrawn a partido mejor el resto de Brooklyn, resultando en varios edificios que es oddly-shaped o afrontar la calle en un ángulo.

En cultura popular 
En la película Frances Ha, las vidas de carácter del título en Alturas de Perspectiva, compartiendo un apartamento en una dirección dada cuando "682 Vanderbilt Avenida, Brooklyn, NY." La dirección es ficticia, siendo ligeramente más alto que el más alto Vanderbilt dirección de Avenida. Fue para existirlo sería dentro Alturas de Perspectiva' fronteras, tan Vanderbilt fines de Avenida en Ejército Magnífico Plaza.

En la serie, Viviendo Solo, Reina Latifah carácter, Kadejah James, notó su dirección cuando "Alturas de Perspectiva" en episodio "Distracción Fatal" cuándo compartiendo un taxi.

Véase también 

 Anexo:Barrios de Nueva York

Referencias

Enlaces externos 
 

Barrios de Brooklyn